Ogbevoen ist der Familienname folgender Personen:

 Lucky Ogbevoen (* 2000), österreichischer American-Football-Spieler
 Precious Ogbevoen (* 1995), österreichischer American-Football-Spieler